

Persone
 Francesco Domenico Guerrazzi (1804-1873) – politico e scrittore italiano, fratello di Temistocle
 Nicola Guerrazzi (1836-1912) – militare e patriota italiano
 Temistocle Guerrazzi (1806-1884) – scultore italiano, fratello di Francesco Domenico
 Vincenzo Guerrazzi (1940-2012) – operaio, pittore e scrittore italiano

Altro
 Biblioteca Labronica Francesco Domenico Guerrazzi – principale biblioteca pubblica di Livorno.
 Liceo Classico Niccolini Guerrazzi – liceo di Livorno
 Monumento a Francesco Domenico Guerrazzi – monumento a Livorno
 Piazza Guerrazzi – piazza di Livorno
 Villa Guerrazzi – villa a Cecina, in provincia di Livorno

Pagine correlate 
Guerri
Guerrieri
Guerrini